John Hennessy (1825–1900) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 John Joseph Hennessy (1847–1920) – amerykański duchowny katolicki irlandzkiego pochodzenia, biskup
 John L. Hennessy (ur. 1952) – amerykański przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Stanforda